

Toponymie

 Mokra Wieś est un  village de la gmina de Tłuszcz dans la powiat de Wołomin de la voïvodie de Mazovie
 Mokra Wieś est un  village de la gmina de Podegrodzie dans la powiat de Nowy Sącz de la voïvodie de Petite-Pologne